Санта Марија Уепалкалко има више значења:

 Санта Марија Уепалкалко (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Марија Уепалкалко, Ел Каско (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику